Valeyres-sous-Montagny, commune suisse du canton de Vaud ;
Valeyres-sous-Rances, commune suisse du canton de Vaud ;
Valeyres-sous-Ursins, commune suisse du canton de Vaud.